

Geografia

Austria 
 Sachsenburg – comune nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)

Germania 
 Sachsenburg – ex comune ora frazione di Frankenberg/Sachsen, città nel circondario della Sassonia Centrale (Sassonia)
 Amt Frankenberg-Sachsenburg – antica divisione amministrativa con capoluogo Frankenberg
 Sachsenburg – frazione di Neustadt an der Orla, città nel circondario della Saale-Orla (Turingia)
 Sachsenburg – ex comune ora frazione di Oldisleben, comune nel circondario di Kyffhäuser (Turingia)
 Amt Sachsenburg – antica divisione amministrativa con capoluogo Sachsenburg